Le terme Route 192 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 192 en Allemagne
 Route régionale 192 en Finlande
  dans certains pays